Johann Strauss kan syfta på:

Johann Strauss den äldre (1804–1849), en österrikisk kompositör, främst känd för sina valser.
Johann Strauss den yngre (1825–1899), en österrikisk tonsättare, dirigent och violinist, känd för sina berömda wienervalser och operetter

Se även 
 Strauss